Cinturão de campeão — honraria dada aos campeões de desportos de luta
Título (luta profissional) — reconhecimento promovido pelas organizações  da luta profissional
Cinturão agrícola
Cinturão de asteroides
Corredor ecológico — também referido como cinturão verde e cinturão ecológico
Região econômica
Cintura vulcânica
Cintura
Cinto

Desambiguação